Hajdu István
 Hajdu István (1886–1924) erdélyi magyar közíró, szerkesztő
 Hajdu István (1907–1996) Étienne Hajdu, erdélyi magyar származású francia szobrász
 Hajdu István (1913–?) zongoraművész
 Hajdu István (1931) erdőmérnök, mérnök-tanár
 Hajdu István (1945) médiapolitikus 1988-90 és 1996-2000 a Magyar Rádió elnöke
 Hajdu István (1949) Németh Lajos-díjas műkritikus
 Hajdu István (?–) tájfutó
 Hajdu István (Hajdu Steve) (1971) magyar színész
hasonló nevűek
 Hajdú B. István (1969) újságíró, sportkommentátor